Манда́ны — индейский народ из группы сиу, который на рубеже XVIII—XIX веков вёл полукочевой образ жизни на реке Миссури и её притоках Харт и Найф. Археологические находки указывают на то, что манданы пришли в эту местность из долины реки Огайо. В 1837 году большую часть племени скосила эпидемия оспы. Последняя чистокровная представительница племени манданов умерла 6 января 1975 года. Согласно Закону о реорганизации индейцев в 1934 году манданы официально объединились с племенами арикара и хидатса в союз «Три объединённых племени» (Three Affiliated Tribes). Примерно половина потомков данного объединённого племени проживает в настоящее время в резервации Форт-Бертольд в штате Северная Дакота, а прочие рассеяны по территории США. Некоторые старики ещё говорят на манданском языке.

Культура 

В отличие от большинства индейцев Великих равнин, ведших кочевой или полукочевой образ жизни, манданы в XIX веке жили в постоянных поселениях, состоявших из куполообразных «земляных домов», окружённых палисадом. Они выращивали кукурузу, бобы, тыквы, подсолнечник, охотились на бизонов в охотничий сезон, изготавливали керамику и корзины.

У манданов существовали сложные церемонии, такие, как солнечный танец и знаменитая окипа — длившийся 4 дня праздник инициации молодых людей, подвергавшихся всё это время изощрённым истязаниям, чтобы доказать свою готовность стать воинами, напоминавший аналогичный обряд черноногих, описанный в автобиографической повести Джеймса Уилларда Шульца «Сатаки и я» (1924). Существовали и церемонии меньшего масштаба, которые проводились не всем племенем, а отдельными группами, например, «медвежья церемония» для излечения больных и для повышения силы воинов.

Селения манданов состояли из 12—100 домов. В каждой из племенных групп трое людей занимали руководящее положение: военный предводитель, предводитель мирного времени и правитель деревни. В социальной организации доминировали объединения воинов с иерархией по возрасту; за членство в воинских союзах необходимо было вносить плату. Помимо воинских, существовали другие социальные, шаманские и женские объединения.

Художники из племени манданов украшали одежды из буйволиной кожи, изображая на них эпизоды из героических сражений.

История 

Ближайшим к манданскому языку является язык племени виннебаго. Манданы прибыли на реку Харт в период между X и XIII веками и основали здесь 9 селений: 2 на восточном и 7 на западном берегу. В то же время в регион прибыло и племя хидатсов, ведшее тогда кочевой образ жизни. Встретившись с манданами, хидаца переняли их оседлый земледельческий образ жизни и поселились к северу от них на реке Найф.

Первая встреча манданов с европейцами произошла в 1738 году, когда их посетили французские торговцы. В это время численность манданов составляла около 15000 человек, проживавших в 9 селениях на реке Харт. В середине XVIII века манданы впервые приобрели лошадей, которых они использовали для перевозок и охоты. Встреча с французами привела к тому, что манданы стали играть роль посредников в торговле шкурами, злаками и буйволовым мясом в обмен на оружие и лошадей.

В 1750 году существовало 9 селений манданов, однако несколько эпидемий оспы и холеры снизили к 1800 году их число до двух. После эпидемии оспы в 1837 году выжило всего 100—150 манданов. Некоторые из них в 1845 году переселились к племени хидатсов в Форт-Бертольд, а большинство прочих переселилось туда же позднее. Численность потомков манданов по состоянию на 2000 год составляла 369 человек.

Европейские легенды о происхождении манданов 

Легенды о том, что среди манданов были потомки доколумбовых белых переселенцев, либо из Уэльса, либо потомков викингов из Винланда, привлекли к этому племени внимание большого числа исследователей XVIII и XIX веков. Изучением манданов занимались, в частности, Джон Т. Эванс, Джордж Кэтлин, Джордж Роджерс Кларк, Уильям Кларк и Мериуэзер Льюис.

В ноябре 1833 — марте 1834 году среди манданов зимовала немецкая естественнонаучная и этнографическая экспедиция под руководством принца Максимилиана Вид-Нойвида, участник которой швейцарский художник Карл Бодмер сделал несколько десятков зарисовок и акварелей, детально запечатлевших внешний облик, одежду, вооружение, обычаи и предметы быта племени. Проиллюстрированная Бодмером книга «Путешествие принца Максимилиана во внутренние районы Северной Америки», опубликованная в 1839—1841 годах в Кобленце, а в 1843—1844 годах в Лондоне, впервые познакомила образованных европейцев с антропологией, материальной и духовной культурой манданов.

Джордж Кэтлин, посетивший манданов в 1833 году, обратил внимание на сходство некоторых манданских ритуалов с еврейскими религиозными праздниками, из-за чего пришёл к выводу об их еврейском происхождении, хотя вряд ли имел при этом в виду события, описанные в Книге Мормона. Основной версией Кэтлина было валлийское происхождение манданов от легендарной экспедиции в Новый Свет Мадога ап Оуайн Гвинед, якобы имевшей место в XII веке.

Хьялмар Холанд ссылался на спорный Кенсингтонский рунический камень как возможное доказательство продвижения норманнов вглубь Северной Америки и их связи с манданами.

См. также 
 Индейцы Великих равнин

Литература 
 
 
 
 Raymond J. DeMallie (Hrsg.): Handbook of North American Indians. Bd. 13: Plains. Smithsonian Institution Press, Washington D.C. 2001. ISBN 0-16-050400-7
 Maximilian zu Wied-Neuwied: Reise in das innere Nord-Amerika in den Jahren 1832 bis 1834, Originalausgabe in 2 Bänden mit Illustrationen von Karl Bodmer, Koblenz, 1840-41. Reprint in 2 Bänden vom L. Borowsky-Verlag, München, 1979. Siehe Kapitel 13 + 25 und Anhang.
 Maximilian zu Wied-Neuwied: Reise in das innere Nord-Amerika in den Jahren 1832 bis 1834, Reprint der Tableaus und Vignetten in guter Farbdruckqualität mit sehr stark gekürztem Text, preiswert. Taschen Verlag Köln 2001. Hier finden sich zahlreiche Abbildungen der Mandan.
 George Catlin: Die Indianer Nordamerikas, Verlag Kiepenheuer, (Leipzig/Weimar, DDR 1979, Band 1 und 2)

Ссылки 

 Ausführliches über die Mandan und ihre möglicherweise europäische Abstammung (engl.)
 Three Affiliated Tribes — Offizielle Website

Индейцы Великих равнин
Народы США
Индейцы Северной Дакоты
Сиуанские народы